Rubaru kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Rubaru, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Rubaru, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar